Bei den XIV. Olympischen Sommerspielen 1948 in London fand ein Wettbewerb im Modernen Fünfkampf statt.

Zeitplan

Teilnehmende Nationen

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Sommerspiele 1948 (PDF, 30,9 min MB)

Moderner Funfkampf
1948
Hart District
Sportveranstaltung in Aldershot
Bracknell Forest
Sportveranstaltung in Berkshire
Sportveranstaltung in Surrey